Osor (Kroatië), een plaats op het Kroatische eiland Cres
Osor (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona